Teun van der Leer (1959), Nederlands predikant